Чемпионат мира по дзюдо 1980 года проходил с 29 по 30 ноября 1980 года в Нью-Йорке (США). Это был 1-й чемпионат мира по дзюдо среди женщин (до 1980 года чемпионаты проходили только среди мужчин по нечётным годам; с 1980 года по чётным годам стали проходить чемпионаты мира среди женщин; с 1987 года чемпионаты среди мужчин и женщин были объединены).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Женщины

Ссылки 
 Результаты на judoinside.com

Ноябрь 1980 года
1980 год в Нью-Йорке
Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Спорт в США в 1980 году
Международные соревнования по дзюдо в США
Чемпионаты мира в США